Нидерланды принимали участие в Зимних Олимпийских играх 1984 года в Сараево (Югославия) в двенадцатый раз за свою историю, но не завоевали ни одной медали.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 sports-reference.com 

1984
Страны на зимних Олимпийских играх 1984 года